Hasinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hasinger (1935–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Günther Hasinger (* 1954), deutscher Astrophysiker